Királytigris néven a következő szócikkeket keresheted:

 a bengáli tigris másik neve
 Tiger II teljes nevén Panzerkampfwagen VI Ausf. B német nehézharckocsi